

Топоніми 
 Ямамото (Міяґі)
 Повіт Ямамото

Персоналії 
Ямамото — японське прізвище.
 Ямамото Ґомбей — політик.
 Ямамото Ісороку — Головнокомандувач Об'єднаного флоту Японської імперії під час Другої світової війни.
 Ямамото Йодзі — модельєр.
 Ямамото Сюгоро — японський письменник.

Японські прізвища